Seseli mazzocchii-alemannii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Emilio Chiovenda, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Seseli mazzocchii-alemannii ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
mazzocchii-alemannii